Simon László
 Simon László (1906–1944) kolozsvári színész
 Simon László (1912–1968) földrajztudós, pedagógus
 Simon László (1915–1975) röntgenológus, belgyógyász
 Simon László (1934–1987) tanár, pedagógus
 Simon László (1940–2021) matematikus
 Simon László Mikola-díjas pedagógus, fizikatanár
 Simon László (1948–2009) zongoraművész

Hasonló nevűek
 Simon V. László (1935) válogatott jégkorongozó, újságíró, író
 L. Simon László (1972) író, országgyűlési képviselő

Jegyzetek